Manuel Seoane puede referirse a:

 Manuel Seoane (político), político peruano.
 Manuel Velarde Seoane, militar y político peruano.
 Manuel Seoane (futbolista), futbolista argentino.
 Manuel Burga Seoane, abogado peruano.
 Manuel Seoane (guitarrista), guitarrista español.
 Manuel Seoane Salazar, fotógrafo boliviano.